El Cuarto de Isabel o El Cuarto de la Exposición Colombina era una moneda conmemorativa de los Estados Unidos acuñada en 1893. El congreso autorizó la pieza a petición de la Junta de Mujeres Gerentes de la Exposición Mundial Colombina..  El cuarto muestra a la Reina Isabel I de Castilla de España quién patrocinó los viajes de Colón al Nuevo Mundo. Fue diseñada por el Maestro Grabador de la Casa de La Moneda Charles E. Barbero, y es la única moneda conmemorativa con esa denominación de los Estado Unidos que no fue hecha para su circulación

La Junta de Mujeres Gerentes, bajo el mando de la aristócrata Bertha Palmer, quería que una mujer diseñara la moneda y asignó a Caroline Peddle, una escultora, para ello.  Peddle abandonó ell proyecto después de varios desacuerdos con los representantes de la Casa de la Moneda, que decidieron entonces que se encargara Barber del encargo.  El diseño en el anverso, mostrando una mujer de rodillas hilando lino, con una rueca en su mano izquierda y el huso en su derecha, simboliza la industria de las mujeres y estuvo basado en boceto del Ayudante Grabadorr George T. Morgan.

El diseño del cuarto fue menospreciado por la prensa numismática.. La moneda no se vendió bien la Exposición; el precio de $1 era el mismo para el medio dolor Colombina y el cuarto se veía como la peor opción de los dos..  Casi a mitad de la producción autorizada fue devuelta a la Casa de la Moneda para ser fundido de nuevo: unos miles más fueron adquiridos por su valor nominal por Las Mujeres Gerentes y entraron al mercado de la moneda a principios del siglo 20. Hoy en día,  son populares entre coleccionistas y alcanzan un valor entre $450 para las que casi no circularon y $6,000 para las que están en condiciones casi prístinas según la edición del 2014 de Un Libro de Guía de Monedas de Estados Unidos.[1] de R.S yeoman

Legislación 
En agosto de 1892, el Congreso aprobó un edicto autorizando la venta de la primera moneda conmemorativa de los Estados Unidos, para ser vendida en una prima por los directores del Mundo Columbian Exposition en Chicago.[2] El acontecimiento había sido autorizado por el Congreso dos años antes; aquella legislación creó un Tablero de Directores de Señora y un Tablero de Directores de Señor para la feria. El Tablero de Directores de Señora estaba al mando de Bertha Palmer, cuyo marido Potter poseyó el Palmer Casa, el hotel principal en Chicago. Las decisiones de las Directoras de Señora eran a menudo invertidas por su machos counterparts en asuntos polémicos: por ejemplo, Palmer buscó para cerrar las chicas egipcias de "la feria" bailando espectáculo después de considerarlo obsceno. El espectáculo era uno del exposition pocos exitoso moneymakers, y los Directores de Señora eran overruled por los hombres.[3][4]